Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 1999 — 2-я  мужская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 16 европейских команд.

Турнир 
Четыре команды присоединились с ЧЕ 1997:

Квалификационный турнир

Группа А 
Матчи группы проходили в городе  Бухарест,(Румыния)

Группа В 
Матчи группы проходили в городе  Вендаме,(Нидерланды)

Группа С  
Матчи группы проходили в городе  Пальма-де-Мальорка,(Испания)

Группа D 
Матчи группы проходили в городе  Афины,(Греция)

См. также 
 Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди женщин 1999

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  

1999
1999 год в водном поло